MHT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manchester (New Hampshire) (Stati Uniti)
 MHT – MHTML, acronimo di MIME HTML. Formato di archiviazione dei dati pensato per il salvataggio di pagine web.